Юрий Баулин:
 Баулин, Юрий Васильевич (род. 1953) — советский и украинский правовед, доктор юридических наук, профессор.
 Баулин, Юрий Николаевич (1933—2006) — советский хоккеист и хоккейный тренер.